Typ 62 steht für:

 Bristol Type 62, Doppeldecker
 einen chinesischen Panzer, siehe WZ132